Оберлига 1978—1979 — 33-й чемпионат ГДР по футболу. Чемпионом того сезона стал «Динамо» из Берлина. Турнир стартовал 19 августа 1978 года, а завершился 9 июня 1979 года.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Оберлига Германии по футболу 1978/79 на rsssf 

ГДР
ГДР
1978/1979